Erens ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Erens (1928–1955), niederländischer Volkssänger
 Oliver Erens (* 1967), deutscher Arzt und Zauberkünstler